The Last Kiss steht für:

 Pop-Song des Sängers und Schauspielers David Cassidy (1985)
 Der letzte Kuss, original The Last Kiss, US-amerikanischer Film von Tony Goldwyn (2006)